Таганро́зька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Таганрог.

 Таганрозька вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Таганрозька вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Таганрозька вулиця — вулиця в місті Київ.

Колишні назви:
 Таганрозька вулиця — колишня назва вулиці Володимира Пилишенка в місті Дніпро.
 Таганрозька вулиця — колишня назва вулиці Тернопільська у місті Кам'янське.
 Таганрозька вулиця — колишня назва вулиці Липова у місті Кривий Ріг.

Вулиці